Bay de Verde (schiereiland), een schiereiland van het Canadese eiland Newfoundland
 Bay de Verde (gemeente), een gemeente op dat schiereiland